Любимовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Любимовское сельское поселение — входит в Далматовский район

Омская область
 Любимовское сельское поселение — входит в Оконешниковский район